Дятловичский сельсовет:

 Дятловичский сельсовет — сельсовет, Лунинецкий район, Брестская область, Белоруссия.
 Дятловичский сельсовет — упразднённый сельсовет, Гомельский район, Гомельская область, Белоруссия.